Pilick ist der Familienname folgender Personen:

 Eckhart Pilick (* 1937), deutscher Autor
 Ernst Pilick (* 1927), deutscher Schauspieler und Rezitator
 Pia Oberacker-Pilick (* 1959), deutsche Schriftstellerin, Übersetzerin und Antiquarin
 Stephanie Pilick (* 1968), deutsche Kunst- und Pressefotografin